Matthew- en Huntereiland, twee kleine onbewoonde vulkanische eilanden in Melanesië
 Matthew (orkaan), een orkaan in 2016
 Matthew (schip), het schip waarmee John Cabot in 1497 de Atlantische Oceaan overstak